Chip Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Chip Lake (Michigan)
 Chip Lake (Minnesota)
 Chip Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Chip Lake (Alberta)